Франсиско де Паула де Бурбон () — имя нескольких принцев из династии Испанских Бурбонов: Филипп Антонио Дженнаро Паскаль Франсиско де Паула де Бурбон-и-Саксония (1747—1777) — старший сын короля Испании, Неаполя и Сицилии Карла III, наследник престола.
 Франсиско де Паула де Бурбон-и-Бурбон (1794—1865) — испанский инфант, младший сын короля Карла IV; дядя и свёкор королевы Изабеллы II; племянник предыдущего.
 Энрике Пио Мария Франсиско де Паула Луис Антонио Бурбон-и-Кастельви (1848—1894) — испанский гранд, 2-й герцог Севильский, внук предыдущего.
 Франсиско де Паула де Бурбон-и-Кастельви (1853—1942) — испанский гранд, младший брат предыдущего.
 Франсиско де Паула де Бурбон-и-де-ла-Торре (1882—1952) — испанский аристократ и военный деятель, сын предыдущего.
 Франсиско де Паула Энрике Мария Луис де Бурбон-и-Бурбон (1912—1995) — испанский гранд, генерал-лейтенант, сын предыдущего.
 Франсиско де Паула Энрике де Бурбон-и-Эскасани (род. 1943) — испанский гранд, 5-й герцог Севильский, сын предыдущего.